ФК Торпедо се односи на више фудбалских клубова: 
 Русија
 ФК Торпедо Москва 
 ФК Торпедо-ЗИЛ Москва
 ФК Торпедо Владимир

 Белорусија
 ФК Торпедо Жодино
 ФК Торпедо-Кадино Могиљов

 Грузија
 ФК Торпедо Кутаиси

 Украјина
 ФК Торпедо Миколајев
 ФК Торпедо Запорожје